816-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 816-й орадн РГК.

История 

Сформирован в составе 1-й ад Юго-Западного фронта   31 октября 1942 года года .
В действующей армии с 17.11.1942 по 1.03.1943.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерийских частей 1-й ад   Юго-Западного    и  Донского  фронтов.
Приказом НКО СССР № 101 от 1.03.43г. преобразован в 14-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский дивизион .

Состав 

штат 08/97

Штаб
Хозяйственная часть
Батарея звуковой разведки(БЗР) 
Батарея топогеодезической разведки(БТР)
Взвод оптической разведки(ВЗОР)
Фотограмметрический взвод(ФГВ)
Артиллерийский метеорологический взвод(АМВ)
Хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
 инженер-капитан Кузнецов Николай Сергеевич 

Начальник штаба дивизиона
 ст. лейтенант Баньков Иван Васильевич

Заместитель командира дивизиона по политической части
 капитан Халтанов Балык Васильевич

Помощник начальника штаба дивизиона

Помощник командира дивизиона по снабжению

Командиры подразделений дивизиона  

Командир  БЗР
 лейтенант Машеров Евгений Дмитриевич

Командир БТР
 лейтенант Шатохин Николай Иванович

Командир ВЗОР
 лейтенант Токарев Иван Кириллович

Командир ФГВ
 лейтенант Задорожный Григорий Андреевич

Командир АМВ
 лейтенант Чистяков Георгий Александрович

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
 http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271027-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-preobrazovaniyah-chastey-i-soedineniy-krasnoy-armii-v-gvardeyskie

 

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны